Remoncourt (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Remoncourt (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia